est la formule brute de plusieurs isomères.

 isopentényl-pyrophosphate, numéro CAS 
 diméthylallyl-pyrophosphate, numéro CAS